Der Begriff Tathandlung bezeichnet:
 als politisch-juristischer Terminus die „äußere, durchgeführte Tat“ (im Unterschied zur bloßen Absicht) (siehe Rechtshandlung)
 als strafrechtlicher Begriff den Tathergang
 als philosophischer Begriff den Akt des Ichs, durch den es sich als reflektierendes Ich selbst setzt (siehe Tathandlung (Philosophie))